

Toponymes

Centre médical Saint-Joseph (Sudbury)